Anthriscus candollei är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Anthriscus candollei ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
candollei